Isolierung oder Isolation steht für:

in der Biologie
 Isolation (Biologie), die Aufteilung oder Trennung von Populationen
 Geographische Isolation

in der Medizin
 Isolierung (Medizin), eine Maßnahme zur Verhütung von Infektionen
 die Gewinnung und Vermehrung von Mikroorganismen, insbesondere Krankheitserregern, siehe Virusisolierung und Primärisolat

in der Technik
 die Abtrennung einzelner Stoffe aus einem Stoffgemisch, siehe Trennen (Verfahrenstechnik)
 Verhindern einer elektrisch leitenden Verbindung in der Elektrotechnik, siehe Isolator (Elektrotechnik)
 (umgangssprachlich) Baumaßnahmen gegen eindringende Feuchte, siehe Bauwerksabdichtung
 (umgangssprachlich) Baumaßnahmen zum Wärmeschutz, siehe Wärmedämmung
 (umgangssprachlich) Baumaßnahmen zum Schallschutz, siehe Schalldämmung
 Verringerung der Schwingungsübertragung auf andere Teile, siehe Schwingungsisolierung
 eine Eigenschaft eines Punktes in der mathematischen Topologie, siehe isolierter Punkt
 Isolation (Datenbank), die Trennung von Transaktionen in der Informatik
 Optische Isolation, Potentialfreiheit

im Sozialen
 soziale Isolation, einen objektiven Mangel an Sozialkontakten
 eine Strafvollzugsmaßnahme, siehe Isolationshaft

Weiteres
 Splendid isolation, Begriff für die geopolitische Situation Großbritanniens
 Die Kälte. Eine Isolation, Thomas Bernhard
 Alien: Isolation, Horror-Computerspiel
 Isolation Point, Berg in Antarktika
 Isolation (Kali-Uchis-Album), ein Album von Kali Uchis (2018)
 Isolation (Toto-Album), ein Album von Toto (1984)

Siehe auch:
 Isolator
 Isolationismus
 Isolationswiderstand
 Separation